Ponte do Império pode se referir a:
 Ponte do Império (Candelária), ponte situada sobre o arroio Passa-Sete, em Candelária, Rio Grande do Sul
 Ponte do Império (Piratini), ponte situada sobre o rio Piratini, em Piratini, Rio Grande do Sul

Desambiguação